Brösamle ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Brösamle (1904–1982), deutscher Chemiker und Jurist
 Bianca Brösamle (* 1997), deutsche Fußballspielerin
 Kurt Brösamle (1906–??), deutscher Hörfunkjournalist und Turn- und Sportlehrer
 Walter Brösamle (1903–1976), deutscher Verwaltungsjurist